Pai Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pai Hu (sjö i Kina), Hubei, 
 Bai Hu, sjöbotten, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar